Por Bock pode estar à procura de:

Localidades
Bock (Minnesota)

Pessoas
Fernando Jorge Tavares de Oliveira, mais conhecido como Bock, futebolista de Portugal
Jérôme Bock, botânico da Alemanha

Bebidas
Cerveja bock, cerveja do tipo lager de sabor forte e encorpado e, quase sempre, de cor escura e avermelhada.

Desambiguação